Naselje u Srbiji:
 Mladenovac, gradsko naselje u sastavu općine Mladenovac, Grad Beograd

Općina u Srbiji:
 Mladenovac (općina), gradska općina u sastavu Grada Beograda